Die Fotbollsallsvenskan 2006 war die 82. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Sie startete am 1. April und endete am 5. November. Schwedischer Meister wurde IF Elfsborg, in die Superettan stiegen BK Häcken, Östers IF und Örgryte IS ab.

Stadien

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Drittplatzierte der Superettan spielte in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan.

|}

Torschützenliste

Meistermannschaft IF Elfsborg

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006